Zăvoiu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Zăvoiu (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Zăvoiu (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița